Die märkische Fußballmeisterschaft 1903/04 war die dritte unter dem Märkischen Fußball-Bund (MFB) ausgetragene märkische Fußballmeisterschaft. Im Endrundenturnier setzte sich der Weißenseer FC durch und wurde zum ersten Mal Märkischer Fußballmeister. An der deutschen Fußballmeisterschaft 1903/04 durfte der Meister des MFB jedoch nicht teilnehmen, der DFB entschied, dass der dem MFB konkurrierende Verband Berliner Ballspielvereine den Berliner Teilnehmer stellt.

Gauliga 
Die Gauliga wurde in drei regionalen Gruppen mit insgesamt 20 Mannschaften ausgespielt. Deren Sieger spielten dann in einer Endrunde den Meister aus. Folgende Tabellenstände sind überliefert:

Gau Nord 
Ein Spiel im Nordgau wurde als Niederlage für beide Teams gewertet. Welches Spiel dies betraf, konnte bisher nicht ermittelt werden.

|}
Die Mannschaft Union Weißensee ist im Laufe der Serie zurückgetreten.

Spiel um Platz 1 
Da die ersten beiden Mannschaften punktgleich waren, war ein Entscheidungsspiel nötig.

|}

Gau Süd

Gau West

Endrunde 

|}

Diplomspiele 
Das Diplom wurde nicht vom Verband, sondern vom Verein Neuhellas 1899 gestiftet, es beteiligten sich neun Mannschaften, die nicht an der Gauliga beteiligt waren oder zurückgetreten sind. Folgender Tabellenstand ist überliefert:

|}

Literatur 
 Die Fußballverbände in Berlin und der Mark Brandenburg seit Einführung des Fußballspiels 1897 – 1933. Deutscher Sportclub für  Fußball-Statistiken. Selbstverlag, Auflage ohne Orts- und Jahresangabe.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Märkische Fußballmeisterschaft 1903/04 bei www.claudionicoletti.eu

1903
Fußballsaison 1903/04